Ел Пахарал има више значења:

 Ел Пахарал (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Пахарал, Лос Пескадорес (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Пахарал, Бахо Гранде (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику